Лесперон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Лесперон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди